Zaagmolenstraat (Rotterdam)
 Zaagmolenstraat (Amsterdam)

Er zijn overigens nog meer plaatsen waarin zich een Zaagmolenstraat bevindt: Alkmaar, Culemborg, Deventer, Dokkum, Goes, Leidschendam en Nieuwe Niedorp.